Campionato asiatico per club 2004 – torneo pallavolistico femminile
Campionato asiatico per club 2004 – torneo pallavolistico maschile